Naama eller '''Naâma' kan syfta på följande platser:

 Naama (bibeln) – en ättling till Kain

Geografi

Algeriet 

 Naâma (provins), 
 Naâma – en stad och kommun 

Robotskapade Algerietförgreningar